Синего́рье — многозначный термин:

Населённые пункты 
 Синегорье — село в Нагорском районе Кировской области.
 Синегорье — посёлок в Усть-Цилемском районе Республики Коми.
 Синегорье — посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области.
 Синегорье — село в Кавалеровском районе Приморского края.

Архитектура 
 Синегорье — здание на Привокзальной площади города Челябинска.

Организации 
 «Синегорье» — один из автовокзалов города Челябинска.
 «Синегорье» — санаторий у Ильменского заповедника в окрестностях города Миасса в Челябинской области и название проекта туристического кластера в Челябинской области.

Примечания